Гатино, :
 Гатино — город на р. Оттава в провинции Квебек
 старый Гатино, или сектор Гатино — муниципалитет, вошедший в 2002 г. в состав новообразованного города Гатино
 Гатино — деревня, Жарковский район, Тверская область, Россия
 Гатино — река в регионе Оттава провинции Квебек
 Гатино, Николя (1627—1689) — промышленник Французской Канады, в честь которого была названа река, а позднее и город.
 Гатино — Оттава — аэропорт, расположенный на северо-востоке города Гатино, Квебек, Канада.